Хосе Давид Толедо Боскес (; родился 18 апреля 1982 года в Хучитан-де-Сарагоса, Мексика) — мексиканский футболист, выступавший на позиции опорного полузащитника.

Карьера 
Давид — воспитанник футбольной академии клуба УНАМ Пумас. В 2001 году он дебютировал за основную команду «пум» в мексиканской Примере. В 2005 и 2007 годах Толедо дважды на правах аренды выступал за Альамиру и «Атланте». В составе последнего он стал чемпионом Мексики. Несмотря на нерегулярные появления в основе «Пумас», Давид трижды стал чемпионом страны.

В 2009 году Толедо перешёл в УАНЛ Тигрес. 30 августа 2009 года в матче против «Сантос Лагуна» Давид дебютировал за «тигров». 31 января 2010 года в поединке против «Чьяпас», полузащитник забил свой первый гол за новый клуб. 19 февраля того же года Толедо забил «Сантос Лагуне».

В начале 2103 года он перешёл в «Хагуарес Чьяпас». 12 января в матче против столичной «Амеркии» Давид дебютировал за новую команду. Летом того же года Толедо подписал контракт с «Керетаро», но сразу же вернулся в «Чьяпас» на правах аренды. 15 сентября в поединке против «Атласа» он забил свой первый гол за клуб. Отыграв два сезона за «ягуаров» Давид перешёл в «Гвадалахару». 21 июля в матче против своей бывшей команды «Чьяпас» он дебютировал за новый клуб. 28 июля в поединке Кубка Мексики против «Сакатепека» Толедо забил свой первый гол за «Гвадалахару». Летом 2015 года Давид на правах аренды присоединился к «Пуэбле». 19 сентября в матче против «Веракрус» он дебютировал за новую команду. 19 февраля 2017 года в поединке против «Чьяпас» Толедо забил свой первый гол за «Пуэблу».

Достижения 

Командные

 УНАМ Пумас
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2004
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2004
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2009

 «Атланте»
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2007

 УАНЛ Тигрес
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2011

Примечания

Ссылки 
 
 Statistics by season at femexfut
 

Футболисты Мексики
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки ФК «Атланте»
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Алебрихес де Оахака»